Ampithoe är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1814. Enligt Catalogue of Life ingår Ampithoe i familjen Ampithoidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Amphithoidae.

Dottertaxa till Ampithoe, i alfabetisk ordning 

 Ampithoe africana
 Ampithoe akuolaka
 Ampithoe alluaudi
 Ampithoe annenkovae
 Ampithoe aptos
 Ampithoe auriculata
 Ampithoe australiensis
 Ampithoe boecki
 Ampithoe brevipes
 Ampithoe cinerea
 Ampithoe dalli
 Ampithoe djakonovi
 Ampithoe eao
 Ampithoe ferox
 Ampithoe flindersi
 Ampithoe gammaroides
 Ampithoe grubriformis
 Ampithoe guaspare
 Ampithoe helleri
 Ampithoe hinatore
 Ampithoe humeralis
 Ampithoe kaneohe
 Ampithoe kava
 Ampithoe kergueleni
 Ampithoe kuala
 Ampithoe kulafi
 Ampithoe kussakini
 Ampithoe lacertosa
 Ampithoe lindbergi
 Ampithoe longimana
 Ampithoe macrocornuta
 Ampithoe marcuzzii
 Ampithoe maxillissius
 Ampithoe mea
 Ampithoe megaloprotopus
 Ampithoe neglecta
 Ampithoe platycera
 Ampithoe plumulosa
 Ampithoe poipu
 Ampithoe pollex
 Ampithoe pomboi
 Ampithoe quadrimanus
 Ampithoe ramondi
 Ampithoe riedli
 Ampithoe rubricata
 Ampithoe rubricatoides
 Ampithoe sectimana
 Ampithoe sectimanus
 Ampithoe senegalensis
 Ampithoe serraticauda
 Ampithoe simulans
 Ampithoe tahue
 Ampithoe tarasovi
 Ampithoe tea
 Ampithoe vacoregue
 Ampithoe waialua
 Ampithoe valida
 Ampithoe volki
 Ampithoe zachsi

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Ampithoe